Esistono più comuni francesi con questo nome

Quincerot – Côte-d'Or
Quincerot – Yonne